Косуґе (小菅村) — село в Японії, у префектурі Яманасі.
 Косуґе (小菅) — місцевість у районі Кацісіка-ку, Токіо.